Rétinite peut désigner
 la rétinite, maladie inflammatoire de la rétine,
 la rétinite pigmentaire, maladie génétique de l'œil,
 la rétinite exudative ou maladie de Coats,
 la , une résine proche de l'ambre.
 la rétinite, une roche volcanique vitreuse